Мирослав Жужић (Панчево, 11. фебруар 1945) српски је глумац.

Филмографија

</div>

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1968. || Кад голубови полете  || /
|-
| 1969. || Велики дан  || /
</div>
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин ТВ серија || Младић
|-
| 1970. || Ко да уједини све Цигане Кратки филм || /
|-
| 1973. || Филип на коњу ТВ мини серија || /
|-
| 1974. || Тркач ТВ филм || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1976. || Два другара ТВ серија || Јова
|-
| 1977. || Вага за тачно мерење ТВ серија || /
|-
| 1977. || Више од игре ТВ серија || Божа Лажов
|-
| 1979. || Пупинове звезде ТВ филм || /
</div>
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Паорске баладе ТВ филм || /
|-
| 1981. || База на Дунаву ТВ серија || /
|-
| 1981. || Зашто Банат пече ракију од леба ТВ кратки филм || /
|-
| 1981. || Развод брака ТВ филм || /
|-
| 1981. || Била једном љубав једна ТВ филм || /
|-
| 1987. || Већ виђено  || Глумац 2
|-
| 1987. || И то се зове срећа ТВ серија || Веља
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
</div>
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1993. || Рај ТВ филм || /
|-
| 1994. || Голи живот ТВ серија || Унпрофорац Рус
|-
| 1994. || Полицајац са Петловог брда ТВ серија || /
|-
| 1996. || Школа за жене ТВ филм || /
|-
| 1996. || Филомена Мартурано ТВ филм || Алфредо Аморозо
|-
| 1998. || Три палме за две битанге и рибицу  || Посластичар
|-
| 1998. || Канал мимо ТВ серија || Аранђел
|-
| 1998. || Бекство ТВ филм || /
</div>
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2003. || М(ј)ешовити брак ТВ серија || Отовић
|-
| 2004. || Стижу долари ТВ серија || /
|-
| 2009. || Наша мала клиника ТВ серија || Касапин Новак
|-
| 2009. || Неки чудни људи ТВ серија || Жандарм
</div>
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те ▲
|-
| 2013. || -{The Lumiere Brothers}- Кратки филм || /
|-
| 2013. || Пупиново детињство Кратки филм || Михајло Пупин
|-
| 2014. || Михајло Пупин поново у Банату Кратки филм || Наратор / Теофан
</div>
|-
| 2018. || Немањићи — рађање краљевине ||папа Хонорије
|-
| 2021. || Тајне винове лозе || газда Михајло Смиљанић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1945.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Панчева